Абулі (фортеця) — зруйнована фортеця Бронзової доби, розташована на горі Патара Абулі.
 Абулі (футбольний клуб) — грузинська футбольна команда з Ахалкалакі.
 Діді Абулі (Великий Абул) — згаслий вулкан у південній Грузії, найвища вершина Джавахетського нагір'я.
 Патара Абулі (Малий Абул) — згаслий вулкан у південній Грузії, одна з вершин Джавахетського нагір'я.